Завадский:
* Завадский, Владислав Иванович (род. 1996) — белорусский футболист.
 Завадский, Владислав Ромулович (1840—1910) — российский судебный деятель; сенатор.